Urr György (1830-1883) magyar pedagógus, szerkesztő.
Urr György (1871-1941) szobrász.
Urr György (1900-1979) újságíró.